Роджерс-Парк, Роджерс-парк ():

Топоним

Канада 
  — бизнес-комплекс и корпоративные офисы Rogers Communications в городе Брамптон, провинция Онтарио, Канада.

Австралия 
  — парк в штате Южная Австралия, Австралия.
  — парк в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.

США 
  — окрестность в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — железнодорожная станция в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — поле для гольфа в городе Тампа, штат Флорида, США.
  — водохранилище в городе Данбери, округ Фэрфилд, штат Коннектикут, США.

 Парки
 Роджерс-парк — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.
  — парк в Гейлсберг, округ Нокс, штат Иллинойс, США.
  — парк в городе Данбери, округ Фэрфилд, штат Коннектикут, США.
  — парк в городе , округ Даллас, штат Айова, США.

Музыка 
  — музыкальная группа.